Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty – stowarzyszenie kultywujące historię i tradycję 26-tej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego ze Skierniewic.
Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem wiedzy historycznej na temat dywizji oraz na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Stowarzyszenie zajmuje się opieką miejsc i obiektami historycznymi związanymi z miejscami stacjonowania 26-tej Skierniewickiej Dywizji Piechoty. Stowarzyszenie organizuje również rekonstrukcję polskich żołnierzy z września 1939 r., oraz Żandarmerii i Policji. Stowarzyszenie zostało otwarte 17 maja 2014 r. Siedziba znajduje się w zabytkowej Bramie Pałacowej w Skierniewicach.

Zobacz też 
 26 Dywizja Piechoty (II RP)
 Skierniewice

Przypisy 

Skierniewice
Stowarzyszenia historyczne
Stowarzyszenia związane z wojskowością
Stowarzyszenia w województwie mazowieckim
Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej w Skierniewicach